Bob Bryan e Mike Bryan eram os atuais campeões, mas perderam para Robert Lindstedt e Daniel Nestor nas quartas de final. Alexander Peya e Bruno Soares conquistaram o título, derrotando Colin Fleming e Andy Murray na final por 6–4, 7–6(7–4).

Cabeças de chave
Os oito primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Quartas de final)
  Marcel Granollers /  Marc López (Quartas de final)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Campeões)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek ''(Segunda rodada)

<li>  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Quartas de final)
<li>  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Semifinais)
<li>  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Quartas de final)
<li>  Max Mirnyi /  Horia Tecău (Segunda rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas
 Chave de duplas

D